Ло́ктев — русская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 
 Локтев, Вадим Михайлович (род. 1945) — советский учёный, физик-теоретик, академик.
 Локтев, Виталий Феоктистович (род. 1958) — российский клавишник, баянист, участник рок-группы Любэ, заслуженный артист России.
 Локтев, Владимир Сергеевич (1911—1968) — советский композитор и педагог.
 Локтев, Вячеслав Иванович (1934—2018) — советский и российский архитектор.
 Локтев, Джулия (род. 1969) — американский кинорежиссёр.
 Локтев, Иван Яковлевич (1917—1943) — Герой Советского Союза.
 Локтев, Константин Борисович (1933—1996)  — советский хоккеист.
 Локтев, Лев Абрамович (1908—1981) — конструктор артиллерийского вооружения.

Топоним 
 Локтев — хутор в Миллеровском районе Ростовской области России.
 Локтев — село в Турковском районе Львовской области Украины.

См. также 
 Локтево
 Ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева